Le Pfastatt Futsal est un club français de futsal fondé en 2012 et basé à Pfastatt.

En 2005, le MJC Pfastatt futsal est créé et prend part au premier Challenge national de futsal en 2007-2008. Il y évolue durant deux années avant d'être retenu pour a création du nouveau Championnat de France en 2009-2010. L'équipe dispute trois exercices dans l'élite du futsal français, avant d'être relégué au terme de la saison 2011-2012.

Reparti au niveau national sous une nouvelle structure et le nom de Pfastatt Futsal, l'équipe remporte immédiatement son championnat et accède au sein de la nouvelle Division 2 en 2013-2014. Terminant en milieu de tableau durant quatre saisons, Pfastatt finit ensuite deux fois sur la dernière matche du podium en 2018 et 2019.

Histoire

MJC Pfastatt (2005-2012) 
En 2005, Rachid Barkat, Lionel Collabela et Leduc M’Bizi, trois joueurs vainqueurs de la Coupe de France de futsal 2003-2004 avec le FC Mulhouse, décide de créer un club de futsal à Pfastatt. David Rinçon, ancien footballeur professionnel du PSG et du FCM, éducateur à la Maison des jeunes et de la culture (MJC) de Pfastatt, se joint à eux. Ensemble, ils créent le premier club uniquement de futsal d’Alsace, le « M.J.C. Pfastatt Futsal 2005 ».

Le club comporte dix-sept licenciés la première saison et s’engage en Division promotion de la Ligue d'Alsace de football association et en Coupe nationale. Dès sa première année, le club est champion du Haut-Rhin en 2006. En Coupe de France, Pfastatt atteint la finale nationale.

Pour la saison 2007-2008, la Fédération française de football retient dix-huit clubs issus des cinq Ligues régionales les plus compétitives pour créer la première édition du Challenge national. Placé dans le groupe B, Pfastatt ne remporte qu'un match et termine avant-dernier à la différence de but.

Le Challenge s’agrandit en plusieurs petits groupes en 2008-2009. La MJC remporte deux de ses six rencontres et termine cinquième sur sept. En 2009 à Gap, Pfastatt se qualifie de nouveau pour la finale nationale de la Coupe de France.

Les 24 meilleures équipes du Challange sont conservées pour former les deux poules de douze équipes du nouveau Championnat de France 2009-2010. Dans le groupe A, Pfastatt termine neuvième et premier non-relégable.

Début 2011, assuré du maintient en Championnat de France, Pfastatt est demi-finaliste de la Coupe de France pour la quatrième fois depuis 2005. Emmené par les fondateurs Rachid Barkat, entraîneur-joueur, et Lionel Colabella le gardien de but, l'équipe parvient à se qualifier pour sa troisième finale nationale de Coupe nationale. La MJC a alors toujours atteint au moins les quarts de finale de cette compétition. Le club réalise sa meilleure saison au niveau national avec une cinquième place finale en championnat.

En avril 2012, la commission des règlements et contentieux retire quinze points au classement à Pfastatt. Cette sanction entraîne la onzième et avant-dernière place finale du club, qui aurait tout de même été relégué sans la sanction.

Pfastatt futsal (depuis 2012) 
En 2012, la section futsal et la MJC de Pfastatt se séparent à la suite de la relégation de Division 1 nationale en Division d'honneur régionale. C’est sous le nom d'« AS Pfastatt Futsal » que redémarre le club la saison suivante en DHR de la Ligue d'Alsace de football association. Dès sa première année, le Pfastatt futsal obtient la première place, suivie de l’accession au sein de la nouvelle Division 2 nationale après les barrages entre les 22 champions de Ligues régionales.

En D2 2013-2014, Pfastatt obtient la cinquième place de la poule A et les quarts de finale de la Coupe de France, perdu contre Toulon (D1). En 2014-2015, les Alsaciens terminent à la même position en Division 2, mais échoue dès la finale régionale en Coupe de France.

Sur l'exercice 2015-2016, Longwy ne s'engage pas et Pfastatt monte à la quatrième place du groupe A à neuf équipes. Le PF atteint les  de finale de la Coupe nationale, perdu aux tirs-au-but contre un adversaire de sa poule de D2, l'USM Saran. La saison 2016-2017 voit Pfastatt passer dans le groupe B et ses résultats diminuer : septième et premier club non-inquiété par la relégation. En Coupe de France, l'équipe est éliminée chez un club évoluant au niveau départemental, Montceau Team Futsal.

En 2017-2018, Pfastatt finit troisième de la poule B, derrière ses voisins de Kingersheim, et ne passe pas la finale régionale en Coupe. Sur l'exercice 2018-2019, les Alsaciens terminent de nouveau sur la troisième marche du podium et sont sortis en seizièmes de finale de la Coupe nationale chez le Sporting Paris, membre de l'élite.

Pour la saison 2019-2020, le club compte 80 licenciés, six dirigeants, un éducateur fédéral, deux arbitres, trois équipes seniors masculines, une équipe seniors féminines et deux tiers d'équipes de jeunes. À la suite de la pandémie de Covid-19, la FFF décide d’arrêter la Division 2 à la douzième journée. Pfastatt est alors septième du Groupe B. L'édition de D2 2020-2021 est annulé à cause de la pandémie.

En 2021-2022, le Pfastatt Futsal reste longtemps en bas de tableau du championnat de Division 2, après avoir collectionné les défaites lors de la phase aller. En cours de saison, l’homme d’affaires Sebti Bouadjadja arrive du Kingersheim Futsal et réussit son entreprise de maintien en D2. À l'été 2022, le club est renommé Elsass Pfastatt futsal.

L'exercice 2022-2023 est la neuvième saison consécutive du club haut-rhinois en D2.

Palmarès

Titres et trophées

Bilan par saison

Structure

Salle 
Le Pfastatt futsal évolue au sein de la salle du COSEC. Celle-ci est classée au niveau 1 « Futsal » par la Fédération française de football jusqu’en novembre 2024.

Statut juridique et légal 
Le Pfastatt futsal est fondée en 2012 en tant que club sportif, régi par la loi sur les associations établie en 1901. Le club est affilié sous le  à la Fédération française de football et ses antennes délocalisées que sont la Ligue du Grand-Est et le district d'Alsace.

Les joueurs ont soit un statut bénévole, amateur ou de semi-professionnel sous contrat fédéral.

Personnalités 
En 2010-2011, le cofondateur Rachid Barkat est entraîneur-joueur de l'équipe. Pour la saison 2022-2023, l'espagnol Jesus de Pedro est le nouvel entraîneur au côté de l’emblématique Rachid Barkat.

Cinq joueurs pfastattois portent le maillot de l'équipe de France de futsal, dont Admir Batlak. Début 2010, le gardien et cofondateur de la MJC Pfastatt, Lionel Colabella, retrouve l'équipe de France de futsal, pour deux rencontres amicales face à la Grèce.

Notes et références

Liens externes 

Pfastatt
Club sportif dans le Haut-Rhin
Club sportif fondé en 2012